Gustav Blücher-Altona eller Gustav von Blücher af Altona kan henvise til flere personer:

 Gustav Blücher-Altona (1798-1864) – dansk lensgreve og hofchef
 Gustav Blücher-Altona (1873-1935) (1873-1935) – dansk lensgreve